La saison 1940-1941 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. La 1.Klasse est une des Gauliga mises en place par le régime nazi et le vainqueur du championnat se qualifie pour la phase finale du championnat allemand. Cette  de la Gauliga Ostmark regroupe donc 10 clubs au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de championnat, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de 1.Klasse, la deuxième division autrichienne.

C'est le SK Rapid Vienne, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat en terminant en tête du classement final, avec 4 points d'avance sur un duo composé du Wacker AC et du First Vienna FC. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club, qui participe donc à la phase finale du championnat allemand 1941.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1940 en Autriche
1941 en Autriche